14 oder Vierzehn steht für:
 Vierzehn, Zahl
 14, das Jahr 14 nach Christus
 14 v. Chr., das Jahr 14 vor Christus

Vierzehn steht außerdem für:
 Vierzehn, Ort der Gemeinde Rainbach im Mühlkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 VW Karmann-Ghia Typ 14